Arsen sulfid se može odnositi na:

Arsen trisulfid, As2S3, mineral orpiment
Tetraarsen tetrasulfid, As4S4, mineral realgar
Tetraarsen trisulfid, As4S3, mineral α- ili β- dimorfit
 Tetraarsen pentasulfid, As4S5, slična struktura sa fosfor pentasulfidom (β-P4S5)